Гарань — українське прізвище.

 Гарань Василь Олександрович (* 16 квітня 1922, Чернявка — † 2002) — український педагог, тромбоніст, доцент Національної музичної академії імені Петра Чайковського
 Гарань Олексій Васильович (* 1959) — український політолог, професор НаУКМА
 Гарань Олексій Федорович (* 1914, Мліїв — † 8 грудня 1969) — Герой Радянського Союзу
 Гаран Дмитро Михайлович(1908 —1952) — український педагог, викладач, директор Глухівського учительського інституту (1938—1941, 1943—1945), директор Мелітопольського педінституту (1935–1937).

Українські прізвища